Les expressions de cabinet ou de gouvernement de Rhodri Morgan peuvent désigner :
 le premier cabinet de Rhodri Morgan, un cabinet de l’Assemblée travailliste dirigé par Rhodri Morgan de  à  ;
 le deuxième cabinet de Rhodri Morgan, surnommé le « cabinet de partenariat », un cabinet de l’Assemblée de coalition (Labour et Liberal Democrats) dirigé par Rhodri Morgan d’ à  ;
 le troisième cabinet de Rhodri Morgan, un cabinet de l’Assemblée travailliste dirigé par Rhodri Morgan de  à  ;
 le premier gouvernement de Rhodri Morgan, un gouvernement de l’Assemblée galloise travailliste dirigé par Rhodri Morgan de  à  ;
 le second gouvernement de Rhodri Morgan, surnommé avec son successeur le « gouvernement One Wales », un gouvernement de l’Assemblée galloise de coalition (Labour et Plaid Cymru) dirigé par Rhodri Morgan de  à .